Температурный коэффициент — коэффициент, показывающий зависимость какой-либо физической величины  от температуры.

 Коэффициент теплового расширения (Температурный коэффициент линейного расширения)
 Температурный коэффициент электрического сопротивления 
 Температурный коэффициент индуктивности (ТКИ)
 Температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ)
 Температурный коэффициент напряжения (ТКН)

См. также 
 Температурный дрейф (см. Источник опорного напряжения, Стабилитрон, Дифференциальный каскад)